L’halieutique désigne la science de l'exploitation des ressources vivantes aquatiques. Plusieurs recueils antiques consacrés au sujet portent aussi ce nom :
 Les Halieutiques d'Ovide () ;
 Les Halieutiques d'Oppien de Corycos ().

Voir aussi 
 , concept équivalent pour la chasse